Sparsholt steht für: 

 Sparsholt (Hampshire), Dorf und Gemeinde in Hampshire, England.
 Sparsholt (Oxfordshire), Dorf und Gemeinde in Oxfordshire, England.